Litchfield kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Litchfield (Connecticut)
Litchfield (borough, Connecticut)
Litchfield (Illinois)
Litchfield (Michigan)
Litchfield (Minnesota)
Litchfield (Nebraska)